Musique 
 It Had to Be You est une chanson populaire composée par Isham Jones et écrite par Gus Kahn en 1924.

Cinéma 
 It Had to Be You est le titre anglophone du film L'Homme de mes rêves sorti en 1947 ;
 It Had to Be You est un film de 1989 avec Renee Taylor, Joseph Bologna ;
 It Had to Be You est le titre anglophone du film Fou d'elle sorti en 2000 ;
 It Had to Be You! film de Maurice Li et Andrew Loo, sorti en 2005.

Télévision 
 , une série télévisée américaine réalisée en 1993.

Homonymie de titre